AF, aF или af может относиться к:
 Вооружённые силы () — вооружённая организация государства.
 Военно-воздушные силы () — вид Вооруженных Сил государства.
 af — код языка африкаанс в стандарте ISO 639-1.
 af — приставка в шведских фамилиях.
 .af — интернет-домен верхнего уровня для Афганистана.
 Air France — французская авиакомпания.
 аттофарад — единица измерения электрической ёмкости.
 Автофокус () — устройство, наводящее оптическую систему объектива на резкость изображения.
 Мерцательная аритмия () — форма кардиологической аритмии.
 Анизотропная фильтрация () — метод в трёхмерной графике.
 Альянс Франсез () — культурно-просветительская некоммерческая общественная организация Франции.
 Grumman AF Guardian — американская палубная противолодочная система.
 Anti-Flag — американская панк-рок группа.
 A-F Records — инди-лейбл, основанный группой Anti-Flag.
 Arcade Fire — канадская инди-рок-группа.